Името Георги Тодоров носят следните личности:

 Георги Тодоров (1858 – 1934), български военен деец, генерал от пехотата;
 Георги Тодоров Тодоров (1866 – ?), български офицер, генерал-майор;
 Георги Тодоров (1875 – ?), български военен деец, подполковник и революционер, деец на ВМОРО;
 Георги Тодоров, български революционер, деец на ВМОРО;
 Георги Тодоров (р. 1952), български щангист, сребърен медалист от Олимпийските игри през 1976 г.;
 Георги Тодоров, (р. 1964), български актьор, по-известен с озвучаването на филми и сериали;
 Георги Тодоров (р. 1960), български атлет, състезател в мятане на гюле;
 Георги Тодоров, български хирург;
 Георги Тодоров, български художник, сценограф и актьор;
 Георги Тодоров, бивш футболист и настоящ треньор по футбол, роден 1956 г.